HMS Fröja kan syfta på:

 – en skärgårdsfregatt i svenska flottan sjösatt 1764
 – en fregatt] i svenska flottan sjösatt 1784